Colydium — род зоферид из подсемейства узкотелок.

Описание 
Переднеспинка со срединной бороздкой и с каждой стороны с продольной линией. Надкрылья с рёбрышками на чередующихся промежутках.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Зофериды
Роды жесткокрылых